Cow Creek ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cow Creek (Florida)
 Cow Creek (Idaho)
 Cow Creek (Kalifornien)
 Cow Creek (Kentucky)
 Cow Creek (South Dakota), im Sully County

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Cow Creek (Kansas), im Ottawa County  
 Cow Creek (Montana), Nebenfluss des Missouri River
 Cow Creek (Oregon)
 Cow Creek (Washington)

Fließgewässer in Australien:
 Cow Creek (Hodgson River), Nebenfluss des Hodgson River im Northern Territory, Australien.
 Cow Creek (Nicholson River), Nebenfluss des Nicholson River in Australien.
 Cow Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River im Northern Territory, Australien.